

Economia
Collar

Persone
Enrique Collar (1934) – ex calciatore spagnolo